Klemperer ist ein Familienname jiddischen Ursprungs. Der Schriftsteller und Philologe Victor Klemperer schreibt in LTI – Notizbuch eines Philologen (Kapitel XII, „Interpunktion“), dass mit „Klemperer“ ursprünglich der „Klopfer“ in der ostjüdischen Gemeinde bezeichnet worden sei, der Gemeindediener, der morgens an die Türen der Frommen klopft, um sie an ihr Frühgebet zu erinnern.

Namensträger 
 David Klemperer (* 1980), deutscher Beachvolleyballspieler
 David Klemperer (Mediziner) (* 1953), deutscher Internist, Dozent und Autor
 Eva Klemperer (geb. Schlemmer; 1882–1951), deutsche Pianistin und Malerin
 Felix Klemperer (1866–1932), deutscher Internist
 Georg Klemperer (1865–1946), deutscher Internist und Ernährungsforscher
 Gustav Klemperer von Klemenau (1852–1926), deutscher Bankier
 Guttmann Gumpel Klemperer (1815–1884), böhmischer Rabbiner
 Hadwig Klemperer (1926–2010), deutsche Philologin und Herausgeberin
 Klemens von Klemperer (1916–2012), deutsch-amerikanischer Historiker

 Ralph Klemperer von Klemenau (1884–1956), deutscher Manager 
 Victor Klemperer (1881–1960), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Victor Klemperer von Klemenau (1876–1943), deutscher Bankier
 Werner Klemperer (1920–2000), deutsch-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Wilhelm Klemperer (1839–1912), deutscher Rabbiner 
 William A. Klemperer (1927–2017), US-amerikanischer Chemiker
 Wolfgang Klemperer (1893–1965), deutsch-amerikanischer Luftfahrtingenieur

Siehe auch 
 Klemperer – Ein Leben in Deutschland, deutscher Fernsehfilm (1999)

Familienname
Berufsname